Караваджо () — название нескольких фильмов:

 Караваджо (фильм, 1986)
 Караваджо (фильм, 2007)